Davit Babayan – politico karabakho
 Edgar Babayan – calciatore armeno con cittadinanza danese, attaccante
 Samvel Babayan – generale armeno